

Patronyme

 Alexis Joseph Ravier de Jullière (1732-1803), général de brigade français ;
 Daniel Ravier (né en 1948), footballeur français ;
 François-Auguste Ravier (1814-1895), peintre français ;
 Gustave Ravier (1850-1918), homme politique français ;
 les frères Jean et Pierre Ravier (1933-2022 pour Jean), pyrénéistes français ;
 Guy Ravier (1937-), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Ambroise Ravier (1766-1828), général du Premier Empire ;
 Jean-Christophe Ravier (1979-), pilote automobile français ;
 Julien Ravier (1978-), homme politique français ;
 Stéphane Ravier (1969-), homme politique français ;
 Thomas Ravier (1970-), écrivain français ;

Autre
 Un ravier est un plat dans lequel on sert de la nourriture ;
 la maison Ravier, demeure de François-Auguste Ravier et musée.

Homonymie de patronyme